DPS kan syfta på:

 DPS – IATA-kod för en flygplats vid staden Denpasar, Bali, Indonesien, se Ngurah-Rai Airport
 DPS – det franska partiet Front Nationals "skyddsgrupp". se Département Protection Sécurité
 DPS – partibeteckning för ett liberalt politiskt parti i Bulgarien, se Rörelsen för rättigheter och friheter
 DPS – ett uttryck inom datorrollspel, se Damage Per Second